Wentworth Beaumont  (1829–1907) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. baron Allendale
 Wentworth Beaumont (1860-1923) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. wicehrabia Allendale
 Wentworth Beaumont (1890-1956) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. wicehrabia Allendale
 Wentworth Beaumont (1922–2002) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. wicehrabia Allendale
 Wentworth Beaumont (ur. 1948) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. wicehrabia Allendale